Чосас-де-Абахо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес. Занимает площадь 100,3 км². Население — 2 424 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento 
 Web del Páramo Leonés 
 

Муниципалитеты Леона